Zeppelin Filmes (Brasil) — criada em Porto Alegre em 1991
 Zeppelin Filmes (Portugal) — criada em Carnaxide em 1997

Desambiguações de cinema